Норвегию на конкурсе песни Евровидение 2008 в первом полуфинале представила Maria с песней «Hold On Be Strong». Песня прошла в финал, заняв 5 место и набрав 182 очка.

Национальный отбор 

Около 600 заявок было получено организаторами национального норвежского отбора Melody Grand Prix, 34% из них были поданы норвежскими композиторами, остальные поступили из других стран. Однако, в последний момент организаторы отбора приняли решение допустить до участия только норвежских авторов.

Две композиции из каждого полуфинала, определенные телеголосованием вышли в финал, прошедший 9 февраля в Осло. Прошли три полуфинала и раунд "второй шанс", таким образом, в финале оказались 8 песен; победила Нold On Be Strong.

Голосования 
В финале 12 баллов Норвегии давали  и

В полуфинале

В финале

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения 
 Норвегия на конкурсе песни Евровидение 2008

Страны на «Евровидении-2008»